Minimax – audycja radiowa Piotra Kaczkowskiego.
 MiniMax – kanał dla dzieci w wieku do 16 lat emitowany w latach 1999-2004. Właścicielem była spółka Canal+ Cyfrowy.
 min-max – najprostszy algorytm przeszukiwania drzew mający zastosowanie w komputerowych nielosowych algorytmach gry w dwie osoby, np. szachów.